Vijfde dimensie (esoterie), een hogere staat van bewustzijn
 Vijfde dimensie (bètawetenschap), een extra ruimtedimensie die mogelijk te maken heeft met donkere materie